Анне-Лиз Туйя (, р.19 октября 1981) — французская фехтовальщица-саблистка, многократная чемпионка мира и Европы. Сестра Дамьена Туйя и Гаэля Туйя.

Биография 
Родилась в 1981 году в Тарбе. В 1999 году завоевала свою первую медаль на чемпионата мира — серебряную медаль в командном турнире. В 2000 году стала обладательницей двух бронзовых медалей чемпионата мира, а также золотой (единственный титул чемпионки Европы в личных соревнованиях) и серебряной медалей чемпионата Европы. В 2001 году впервые стала стала чемпионкой мира в личном турнире. В 2003 году завоевала серебряную медаль чемпионата Европы, а в 2004 году бронзовую медаль чемпионата мира в командных турнирах, но на Олимпийских играх в Афинах заняла лишь 9-е место. В 2005 году во второй раз стала чемпионкой мира в личных соревнованиях и в составе сборной Франции чемпионкой Европы. В 2006 году стала победительницей чемпионата мира и бронзовым призёром чемпионата Европы, в 2007 году вновь стала чемпионкой мира и Европы в командных турнирах, в 2008 году в составе французской команды стала бронзовым призёром чемпионата Европы, но на Олимпийских играх в Пекине французские саблистки заняли лишь 4-е место, а она сама была 21-й в индивидуальном зачёте.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Высшей школы коммерции
Фехтовальщики Франции
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2008 года